Oronsay peut désigner :
 Oronsay, une île des Hébrides intérieures en Écosse ;
 Oronsay, une île des Hébrides extérieures en Écosse.

Voir aussi 
 Ornsay
 Orosay